Otto Olsen (1882–1946) – duński muzyk, pianista i kompozytor
 Otto Olsen (1884–1953) – norweski strzelec, medalista olimpijski
 Otto Olsen (1894–1989) – duński pięcioboista nowoczesny, olimpijczyk
 Otto Olsen (ur. 1928) – duński kolarz